Várzea Alegre kan syfta på:

Brasilien 

 Várzea Alegre (kommun), Ceará, 
 Várzea Alegre (ort), Ceará, Independência,